Die Brücke (grupo artístico), alemão expressionista
Die Brücke (1959) — filme alemão realizado por Bernhard Wicki
Die Brücke (2008) — telefilme alemão realizado por Wolfgang Panzer

 

Desambiguações de cinema